Weiße Pyramide steht für

 die Amenemhet-II.-Pyramide in Ägypten, die wegen ihres Baumaterials „weiße Pyramide“ genannt wird, 
 eine bislang nicht nachgewiesene Pyramide in China, siehe Weiße Pyramide (China).